Ибрагим-Хаджи Урадинский (; ок. 1701 год, Урада — ок. 1770, Урада) — духовный и религиозно-политический лидер Гидатля, организатор и руководитель дагестанцев в войне с Надир-шахом в 1741—1743 годах.

Биография 
Ибрагим-хаджи родился в селении Урада, приблизительно в 1701 году, в семье известного знатока Шариата, мусульманского права и арабской литературы, основателя и руководителя медресе Мухаммада-хаджи из Урады. Ибрагим получил хорошее образование у местных алимов, совершенствовал свои знания как в Дагестане, так и за его пределами, в странах арабо-мусульманского мира. Он был в свою эпоху одним из самых компетентных юристов (факих) Дагестана. Несмотря на это, не занимал никаких официальных постов и не имел личной печати. Ибрагим Урадинский совершил хадж в 1731, 1743,1761, 1769 годах. 3 года был ректором Дамасского университета «Аль-Азхар». В литературе исламского мира известен как Саид Аварский.
У Ибрагима-хаджи было два сына, Абдуллах и Исмаил.
По одной из версий Исмаил был дедушкой Газимагомеда Гимринского, первого имама Дагестана.
В период персидских походов на Дагестан Надир шаха, Ибрагим-хаджи сыграл важную роль в объединении горцев и организации борьбы против завоевателей. В своих обращениях Ибрагим-хаджи Урадинский сообщал о том, что он сам и население его родного края намерены выступить навстречу шаху и сражаться с ним, и призывал другие джамааты объединиться в борьбе с единым врагом.
Умер Ибрагим-Хаджи Урадинский в 1770 году во время эпидемии чумы, похоронен на сельском кладбище, там же находится и его зиярат.

Память 
 В городе Махачкала одна из улиц носит имя Ибрагим-Хаджи Урадинского.
 В селе Урада Шамильского района открыт Дом памяти Ибрагим-Хаджи Урадинского.

Примечание 

Религиозные деятели Дагестана
Родившиеся в Шамильском районе